Greuthof, Greuthöfe und Greuthöfle sind Namen und Namensbestandteile von Orten in Baden-Württemberg:

 Greuthof (Alfdorf), Hof im Gemeindeteil Vordersteinenberg von Alfdorf im Rems-Murr-Kreis
 Greuthof (Oberrot), Wohnplatz im Ortsteil Hausen an der Rot der Gemeinde Oberrot im Landkreis Schwäbisch Hall
 Greuthof (Unterschneidheim), Ortswüstung im Gemeindeteil Zöbingen von Unterschneidheim im Ostalbkreis
 Greuthof (Wüstenrot), Weiler im Ortsteil Wüstenrot der Gemeinde Wüstenrot im Landkreis Heilbronn

 Greuthöfe, Wohnplatz im Ortsteil Schöckingen der Stadt Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg

 Greuthöfle, Hof im Gemeindeteil Vordersteinenberg von Alfdorf im Rems-Murr-Kreis

 Oberer Greuthof, Wohnplatz im Ortsteil Vierundzwanzig Höfe der Gemeinde Loßburg im Landkreis Freudenstadt
 Unterer Greuthof, Hof im Ortsteil Vierundzwanzig Höfe der Gemeinde Loßburg im Landkreis Freudenstadt